Beuster kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Beuster (Innerste) – vattendrag, Niedersachsen, 
 Beuster, Seehausen – ort, Seehausen (Altmark), Sachsen-Anhalt,